Kiik ist der Familienname von:

 Heino Kiik (1927–2013), estnischer Schriftsteller
 Tanel Kiik (* 1989), estnischer Politik